Sphaeronemoura är ett släkte av bäcksländor. Sphaeronemoura ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kryssbäcksländor
Sphaeronemoura